Небојша Комадина (Тузла, 9. јун 1927 — Београд, 2. мај 1975) је био југословенски и српски редитељ.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1964. || Позориште у 6 и 5 ТВ серија || /
|-
| 1965. || Суданија ТВ филм || /
|-
| 1967. || Вилин коњиц и плехана фуруна ТВ филм || /
|-
| 1967. || Шест љубави Луције Живојиновић ТВ филм || /
|-
| 1967. || Стара кока, добра јуха ТВ филм || /
|-
| 1967. || Позициони рат љубавних генерала ТВ филм || /
|-
| 1967. || Ове жене после рата ТВ филм || /
|-
| 1967. || Мушица ТВ филм || /
|-
| 1967. || Материјално обезбеђење у правом смислу те речи ТВ филм || /
|-
| 1967. || Љубав преко ноћи ТВ филм || /
|-
| 1967. || Љубавни санс ТВ филм || /
|-
| 1967. || Љубавни је цео свет ТВ филм || /
|-
| 1967. || Љубав на плајваз ТВ филм || /
|-
| 1967. || Љубав до гроба, последња ТВ филм || /
|-
| 1967. || Две столице и позадина ТВ филм || /
|-
| 1968. || Стравиња  ТВ филм || /
|-
| 1968. || Код Лондона ТВ серија || /
|-
| 1968. || Младићи и девојке 1 ТВ серија || /
|-
| 1968. || Љубитељ голубова ТВ филм || /
|-
| 1969. || Рађање радног народа ТВ серија || /
|-
| 1969. || Бачки славуј ТВ филм || /
|-
| 1969. || Три серенаде ТВ филм || /
|-
| 1969. || Суфле ТВ филм || /
|-
| 1969. || Младићи и девојке 2 ТВ мини серија || /
|-
| 1969. || Лек од љубави ТВ филм || /
|-
| 1969. || Лећи на руду ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Дипломци ТВ серија || /
|-
| 1971. || Чарапа од сто петљи ТВ филм || /
|-
| 1972. || Смех са сцене: Савремено позориште ТВ документарни филм || /
|-
| 1972. || Глумац је, глумац ТВ серија || /
|-
| 1973. || Слике без рама - из дечијих књига ТВ серија || /
|-
| 1973. || Од данас до сутра ТВ серија || /
|-
| 1973. || Јунак мог детињства ТВ мини серија || /
|-
| 1974. || Власт ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1927.
Умрли 1975.
Југословенски редитељи
Српски редитељи из Босне и Херцеговине
Тузлаци
Српски телевизијски редитељи